Kąpiel peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Kąpiel, un village du powiat de Gniezno ;
 Kąpiel, un village du powiat de Słupca.